Кубок Германии по футболу 2008—2009 годов — 66-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 31 июля 2009 года, финал был сыгран 30 мая 2009 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Титул защищал 14-кратный обладатель кубка — «Бавария». В финальном матче «Вердер» выиграл у «Байера» со счётом 1:0 и в шестой раз завоевал кубок Германии.

Команды-участники 

1 Финалисты трех регионов с наибольшим числом команд-участниц в соревнованиях лиги (Бавария, Нижняя Саксония, Вестфалия) также допущены к соревнованиям.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда прошла 6 июля 2008 года. Матчи первого раунда прошли 7—9 августа.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 24 августа 2009 года. Матчи второго раунда прошли 23—24 сентября.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 5 октября 2010 года. Матчи третьего раунда прошли 27—28 января.

1/4 финала 
Жеребьёвка четвертьфиналов прошла 1 февраля 2009 года. Матчи 1/4 финала прошли 3—4 марта 2009 года.

1/2 финала 
Жеребьёвка полуфинальных матчей прошла 7 марта 2009 года. Матчи 1/2 финала прошли 21 и 22 апреля 2009 года.

Финал 
Финальный матч между «Байером» и «Вердером» состоялся 30 мая 2009 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Бомбардиры

Примечания 

2008
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Германии в 2008 году
Спорт в Германии в 2009 году